Germania
 Wiesent – comune della Baviera
 Wiesent – fiume della Baviera